La nazionale di cricket degli Stati Uniti d'America è la selezione nazionale che rappresentalo gli Stati Uniti d'America nel gioco del cricket.

Storia
La nazionale statunitense è una delle prime squadre nazionali ad essere stata costituita, la sua prima apparizione risale addirittura ad un match del 1844 contro il Canada.

Attualmente milita nella terza divisione della World Cricket League ed ha partecipato anche ad una edizione della ICC Intercontinental Cup (nel 2004). Ha preso parte anche a tutte le edizioni dell'ICC Trophy e si è aggiudicata il titolo continentale due volte (2002 e 2008).

Altri progetti

Collegamenti esterni

Stati Uniti d'America
Cricket
Cricket negli Stati Uniti d'America